61-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 84,5 километра состоялась 24 сентября 1994 года. Победу, второй раз в карьере, одержал швейцарский велогонщик Тони Ромингер.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1994 на FirstCycling
 
 
  

1994 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1994 году
Сентябрь 1994 года